Борис Казанский:
 Казанский, Борис Александрович (1891—1973) — советский химик-органик, академик АН СССР.
 Казанский, Борис Васильевич (1889—1962) — российский филолог.
 Казанский, Борис Николаевич (1915—1994) — советский учёный-биолог, специалист по ихтиологии и рыбоводству